Dejan Judež (ur. 2 sierpnia 1990 w Trbovljach) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SK Zagorje. Medalista mistrzostw świata juniorów (2010).

W reprezentacji Słowenii zadebiutował w 2006 podczas zawodów FIS Cup w Garmisch-Partenkirchen. W Pucharze Świata po raz pierwszy wystąpił 19 marca 2009 w Planicy, jednak nie przebrnął przez kwalifikacje, gdyż został zdyskwalifikowany.

Jego największym sukcesem w Pucharze Kontynentalnym jest szóste miejsce w Rovaniemi.

Jest rekordzistą skoczni Logarska dolina w Ljubnie. 28 stycznia 2009 uzyskał tam 89,5 metra.

W 2009 zdobył srebrny medal w indywidualnym konkursie mistrzostw Słowenii w skokach narciarskich, przegrywając tylko z Robertem Kranjcem oraz srebrny medal w drużynowym konkursie wraz z Primožem Rogličem, Miranem Zupančičem i Andražem Pograjcem.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2010  Hinterzarten – 40. miejsce
 Drużynowo
 2010  Hinterzarten – brązowy medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2011 – 28.
 2012 – 58.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: 31.
 sezon 2010/2011: 4.
 sezon 2011/2012: 37.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Kranj – 19 lutego 2011 (1. miejsce)
  Kranj – 20 lutego 2011 (3. miejsce)
  Wisła – 12 marca 2011 (3. miejsce)
  Sapporo – 21 stycznia 2012 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008: 82.
 2009: 83.
 2010: 32.
 2011: 34.
 2012: 83.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 200.
 sezon 2007/2008: 215.
 sezon 2008/2009: 6.
 sezon 2009/2010: 90.
 sezon 2013/2014: 46.
 sezon 2014/2015: 24.

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Ljubno – 28 lutego 2009 (1. miejsce)
  Ljubno – 1 marca 2009 (1. miejsce)
  Villach – 10 lipca 2009 (3. miejsce)
  Kranj – 10 sierpnia 2013 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Trbovljach